International Lawn Tennis Challenge 1934 je bil devetindvajseti teniški turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Južna Amerika

Finale
ZDA so premagale Brazilijo b.b.

Evropski del

Finale

Kvalifikacije

Mednarodni del

Challenge

1934 v športu
1934